Jean Le Meingre può riferirsi a due personalità, entrambe soprannominate Boucicaut:
Jean I Le Meingre (... – Digione, 15 marzo 1367), militare francese, maresciallo di Francia dal 1356.
Jean II Le Meingre (Tours, 1364 – Yorkshire, 21 giugno 1421), militare, diplomatico, politico e cavaliere crociato francese.